Вячеслав Марченко:
 Марченко, Вячеслав Вячеславович (род. 1970) — российский ветеринар, член-корреспондент РАН (2019).
 Марченко, Вячеслав Иванович (1930—1996) — советский писатель-маринист, публицист.
 Марченко, Вячеслав Олегович (род. 1974) — советский и белорусский футболист.